Barbara van Oostenrijk (Innsbruck, 30 april 1539 — Ferrara, 19 september 1572) was aartshertogin van Oostenrijk en door haar huwelijk van 1565 tot aan haar dood hertogin van Ferrara, Modena en Reggio. Ze behoorde tot het Huis Habsburg.

Levensloop 
Barbara was het elfde van vijftien kinderen van keizer Ferdinand I van het Heilige Roomse Rijk uit diens huwelijk met Anna van Bohemen en Hongarije, dochter van koning Wladislaus II van Bohemen en Hongarije. Ze kreeg een strenge katholieke opvoeding.

Op 5 december 1565 huwde de reeds 25-jarige Barbara met Alfonso II d'Este (1533-1597), hertog van Ferrara, Modena en Reggio. Door het huwelijksproject verhinderden de Habsburgers de verdere toenadering van het Huis Este naar Frankrijk, wier band door het huwelijk van Alfonso's ouders al versterkt was. De onderhandelingen rond de verloving hadden jarenlang geduurd, omdat Alfonso zijn oog eerst op Barbara's acht jaar jongere en meer aantrekkelijke zus Johanna had laten vallen. Het huwelijk was gelukkig, maar bleef kinderloos.

In Ferrara stichtte Barbara na de aardbeving van 1570 een naar haar genoemd weeshuis, Santa Barbara, waar ze in 1572 ook een oratorium liet bouwen, dat later uitgroeide tot de Sint-Barbarakerk. Barbara overleed op 33-jarige leeftijd, in september 1572, aan tuberculose, een ziekte waaraan ze al sinds 1566 leed.

Voorouders 

Habsburg
Oostenrijk, B